Kootz ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Kootz (* 1929), deutscher Pianist und Hochschullehrer
 Johanna Kootz (* 1942), deutsche Soziologin und Feministin
 Sam Kootz (1898–1982), US-amerikanischer Galerist

Siehe auch:
 Kohtz
 Kotz